Siel steht für:
 Siel, Entwässerungsdurchlass in einem Deich
 Kanalisation, regional Siel genannt

Siel ist der Familienname von:
 Lene Siel (* 1968), dänische Sängerin

Siehe auch:
 Siehl
 Siele
 SIL
 Seal (Begriffsklärung)
 Haus am Roten Siel